Ognon – miejscowość i gmina we Francji
 Ognon – rzeka we Francji, dopływ Aude
 Ognon – rzeka we Francji, dopływ Saony